Mönchbruch steht für:

 das zweitgrößte Naturschutzgebiet Hessens; siehe Mönchbruch (Landschaft)
 das darin befindliche Jagdschloss; siehe Jagdschloss Mönchbruch